Sille steht für.

 Sille (Dender), ein Nebenfluss der Dender

Sille ist der Familienname folgender Personen:

 Müzahir Sille (1931–2016), türkischer Ringer 
 Tamás Sille (* 1969), slowakisch-ungarischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 Sillé